Topolánek, ženská varianta Topolánková, je české příjmení. Patří více osobám:

 Mirek Topolánek (* 1956) – český politik za ODS, bývalý premiér
 Libor Topolánek (1983–2016) – český hokejbalista
 Pavla Topolánková (* 1955) – bývalá manželka Mirka Topolánka, podnikatelka a politička

Externí odkazy